Die Abkürzungen M8, M 8 oder M-8 bezeichnen:

 Messier 8, einen Gasnebel im Sternbild Schütze, siehe Lagunennebel
 eine Gruppe von Milchprodukten nach dem deutschen Lebensmittelschlüssel, siehe Bundeslebensmittelschlüssel
 ein Album der Berliner Rockband Einstürzende Neubauten
 ein Smartphone des Herstellers Meizu, siehe Meizu M8

Fahrzeuge:
 BMW M8, einen deutschen Sportwagen
 Haima M8, eine chinesische Limousine

Technik:
 Oberbegriff für eine Bauserie von Zweirichtung-Straßenbahnen, siehe Stadtbahnwagen Typ M/N
 ein Metrisches ISO-Gewinde
 eine Messsucher-Kleinbildkamera der Firma Leica, siehe Leica M
 ein Navigations-App für Smartphones

Straßen:
 M8 (Armenien)
 M8 (Aserbaidschan)
 M8 (Belarus)
 M8 motorway (Großbritannien)
 M8 motorway (Irland)
 M8 (Russland)
 M8 (Malawi)
 M-8 (Michigan) (Vereinigte Staaten)
 Autópálya M8 (Ungarn)

Schienenverkehr
 eine Linie der Berliner Straßenbahn (Metro-Tram), siehe Straßenbahn Berlin#Linienübersicht
 eine Triebzug der Metro-North Railroad, siehe Metro-North M8

Luftfahrt:
 ein deutsches eindeckiges Flugzeug, siehe Fokker Eindecker
 ein US-amerikanisches Kleinflugzeug, siehe Loening Aeronautical Engineering
 IATA-Code der ehemaligen Fluggesellschaft Moscow Airways

Waffen:
 eine US-amerikanische Artilleriezugmaschine, siehe M8 High-Speed Tractor
 ein US-amerikanisches Sturmgewehr, siehe HK XM8
 eine US-amerikanische selbstfahrende Panzerhaubitze, siehe M8 Scott
 einen US-amerikanischen Spähpanzer, siehe M8 Greyhound
 leichter Panzer M8 Armored Gun System
 eine US-amerikanische Rakete, siehe M8 (Rakete)
 M8 (Übungsmine), US-amerikanische Übungsmine für die M2 (Mine) Springmine

M8